Ménil bzw. Le Ménil ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Ménil im Département Mayenne
 Le Ménil im Département Vosges

mit Namenszusatz:
 Ménil-Annelles im Département Ardennes
 Ménil-aux-Bois im Département Meuse
 Le Ménil-Bérard im Département Orne
 Le Ménil-Broût im Département Orne
 Le Ménil-Ciboult im Département Orne
 Le Ménil-de-Briouze im Département Orne
 Ménil-de-Senones im Département Vosges
 Ménil-en-Xaintois im Département Vosges
 Ménil-Erreux im Département Orne
 Ménil-Froger im Département Orne
 Ménil-Gondouin im Département Orne
 Le Ménil-Guyon im Département Orne
 Ménil-Hermei im Département Orne
 Ménil-Hubert-en-Exmes im Département Orne
 Ménil-Hubert-sur-Orne im Département Orne
 Ménil-Jean im Département Orne
 Ménil-la-Horgne im Département Meuse
 Ménil-la-Tour im Département Meurthe-et-Moselle
 Ménil-Lépinois im Département Ardennes
 Le Ménil-Scelleur im Département Orne
 Ménil-sur-Belvitte im Département Vosges
 Ménil-sur-Saulx im Département Meuse
 Le Ménil-Vicomte im Département Orne
 Ménil-Vin im Département Orne

sowie:
 Col du Ménil, französischer Gebirgspass in den Vogesen

Ménil ist der Familienname folgender Personen:
 Dominique de Ménil (1908–1998), US-amerikanische Mäzenin
 Félicien Menu de Ménil (1860–1930), französischer Diplomat, Musiker und Esperantist
 Georges de Ménil (* 1940), US-amerikanischer Ökonom
 René Ménil (1907–2004), französischer Philosoph

Siehe auch:
 Le Mesnil (Begriffsklärung)
 Menil
 Mesnil